През Сезон 2011/2012 година, футболният отбор на ФК Сливнишки герой (Сливница) се състезава в Западната „Б“ ПФГ.
Отборът завършва на 8-о място и изпада в аматьорската Югозападната „В“ футболна група.

Състав за сезон 2011/2012

Състав Есен 2011 

(капитан)

(преотстъпен)

Освободени Есен 2011 

Сливнишки герой